USS Hamlin je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hamlin (CVE-15) 
 USS Hamlin (AV-15)

Hamlin